Suspension – album di Oren Ambarchi del 2006
 Suspension – film del 2008 diretto da Alec Joler and Ethan Shaftel

Pagine correlate 
 Sospensione